Sofia Dorothea av Preussen född 23 januari 1719 i Berlin, död 13 november 1765 i Schwedt, var en preussisk prinsessa, dotter till kung Fredrik Vilhelm I av Preussen och Sofia Dorotea av Hannover. Gift i Potsdam 10 november 1734 med markgreve Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Schwedt. 

Hennes äktenskap var olyckligt. Fredrik Vilhelm kallades "galne markisen" på grund av sina skämt och sin fräckhet medan Sofia Dorothea saknade sina systrars intellektuella intressen, och paret levde åtskilda; hon på slottet Monplaisir nära residenset, han i själva residenset i Schwedt. Besittningen Brandenburg-Schwedt var liten men mycket välmående på grund av dess invandrande hugenotter. Paret fick tre döttrar, däribland Sofia Dorothea av Brandenburg-Schwedt, och två söner.

Anfäder

Källor 
 

Födda 1719
Avlidna 1765
Kvinnor
Preussens prinsessor
Personer från Berlin